een afluistersysteem, zie ECHELON
 een plaats in de VS, zie Echelon (New Jersey)
 een troepenformatie, zie echelon (militair)
 Echelon (Ouddorp), een marinezendstation in Nederland
 een begrip in de lineaire algebra, zie echelonvorm
 een computerspel van het genre actie- en simulatiespel, zie Echelon (computerspel)